Ernst Jacobsson kan avse:

 Ernst Jacobsson (1839–1905), arkitekt
 Ernst Jacobsson (gymnastikdirektör) (1868–1935), gymnastikdirektör
 Ernst Jakobsson (1896–1966), militär
 Ernst Jacobsson (politiker) (1897–1976), rådman och politiker